Khalid ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane, né le 8 janvier 1982, est un membre de la famille Al Nahyane, dynastie princière régnante de l'émirat d'Abou Dabi. Il est également membre du conseil exécutif d'Abou Dabi, le président du bureau exécutif d'Abou Dabi et le président du comité exécutif aux Émirats arabes unis (ÉAU). Il possède le titre de cheikh.

Il a participé au lancement et à la croissance de plusieurs projets aux Émirats arabes unis. Cela comprend  d'espace de vente au détail, de divertissement et de loisirs Saadiyat Grove à Abou Dabi, inaugurant de nouveaux espaces au sein de la Fondation culturelle, du Jebel Hafit Desert Park et de l'initiative «Abou Dabi Moments» dans le cadre de Ghadan 21.

Il estime que la jeunesse est le principal facteur pour continuer sur la voie du développement durable et avec sa conviction, le Khalid ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane a soutenu le lancement de la plateforme «Jeunesse pour la durabilité» par l'un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies propres, Masdar. Il fournit en outre les programmes de langue et de poésie arabes en vue de leur développement.

Ascendance 
Khalid ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane, membre de la famille Al Nahyane, est le fils de Mohammed ben Zayed Al Nahyane, émir d'Abou Dabi et président des Émirats arabes unis à partir de 2022.

Carrière politique

Émirat d'Abou Dabi 
Khalid est le membre du Conseil exécutif, le président du bureau exécutif d'Abou Dabi et le président du comité exécutif.

Président du bureau exécutif d'Abou Dabi 
Il détient actuellement le titre de président du bureau exécutif d'Abou Dabi et s'est concentré sur plusieurs projets aux Émirats arabes unis.

Membre du Conseil Exécutif 
Actuellement le membre du Conseil exécutif avec les titres de membre du Conseil exécutif, le président du bureau exécutif d'Abou Dabi et le président du comité exécutif.

Parc du désert de Jebel Hafit 
Le , Khalid a inauguré Jebel Hafit Desert Parc, une nouvelle attraction touristique à Al-Aïn située à environ  au sud d'Al-Aïn sur le flanc est de la montagne Jebel Hafit, présentant des vestiges archéologiques ainsi que des activités d'aventure en plein air et représentant des vestiges historiques.

Désigné comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO et contient de nombreuses découvertes archéologiques uniques, c'est le premier site des Émirats arabes unis, certains datant de . Il propose des activités de plein air, notamment des randonnées guidées, du vélo et des visites guidées en charrette motorisée. L'exploration des paysages du parc à leur guise à l'aide des sentiers et des panneaux autoguidés a été mise à disposition.

Hub71 
Le , Khalid a lancé «Hub71», une plate-forme de soutien aux startups de haute technologie lancée à Abou Dabi, une initiative clé de Ghadan 21, le programme d'accélération économique du gouvernement annoncé en septembre 2018 par son père Mohamed ben Zayed Al Nahyane, Prince héritier d'Abou Dabi et commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis.

Jassim Mohammed Buatabh Al Zaabi, le président du bureau exécutif d'Abou Dabi, lors du lancement a souligné que . Le lancement de Hub71 a été suivi par des membres du Conseil exécutif d'Abou Dabi, des responsables et des représentants de partenaires stratégiques et de soutiens de projets de grandes entreprises internationales.

Un fonds de 535 millions d'AED a été administré par le Bureau d'investissement d'Abou Dabi, pour investir dans des startups et des capital-risqueurs, VCs, chez Hub71 pour l'initiative. Le Hub 71 d'Abou Dabi propose aux startups technologiques en phase de démarrage des logements entièrement subventionnés, des espaces de bureau et une assurance maladie.

L'émirat d'Abou Dabi estime que le hub "renforcera" son statut de destination numérique innovante pour les entrepreneurs dans le cadre du programme de relance de 50 milliards de dirhams annoncé en septembre 2018.

Programmes de langue et de poésie arabes 
Le 29 août 2019, Khalid a fourni des directives afin de permettre aux directives de développer des programmes de langue et de poésie arabes. En tant que membre du Conseil exécutif d'Abou Dabi et le président du Comité exécutif, il a donné au comité la direction lors de la réunion pour créer et élaborer de nouveaux programmes et de vastes initiatives afin d'améliorer la langue arabe et de cultiver le fort de la narration par la poésie, encourageant et faire participer la communauté à cette facette unique du héritage local.

Intérêts, Activités et Travail Philanthropique

Inaugure de nouveaux espaces à la Fondation culturelle 
De nouveaux espaces au sein de la Fondation culturelle ont été inaugurés par Khalid, dans l'un des sites culturels les plus importants d'Abou Dabi. Les nouveaux espaces de la Fondation culturelle comprennent un théâtre de 900 places et la toute nouvelle bibliothèque pour les enfants d'Abou Dabi est située dans le quartier historique d'Al Hosn, au cœur de la capitale. Il a ensuite souligné que «la force d’Abou Dabi en tant que centre culturel est le lien profond entre notre histoire et nos aspirations futures. L'investissement dans des espaces d'apprentissage immersifs comme celui-ci développera les jeunes leaders du futur».

La mission était d'autonomiser les jeunes grâce à une éducation culturelle structurée en ligne avec le gouvernement d'Abou Dabi, une bibliothèque avancée et immersive pour les jeunes des ÉAU inspirant les jeunes à lire, apprendre, se développer, découvrir pour l'avenir avec une intention de conceptualisation.

Renonciation à 246 millions de dirhams de pénalités pour soutenir les entreprises privées 
Le , Khalid a souligné que .

Les nouvelles initiatives sous les directives de Son Altesse Mohamed ben Zayed préserveraient les gains économiques d'Abou Dabi et soutiendraient son secteur privé, notant que ces directives sont conformes à la solide vision économique de Mohamed et à ses orientations constantes, a déclaré  Khalid. Il a été mis en œuvre afin de profiter à  en réduisant le coût des affaires.

Combattre le coronavirus 
Khalid a visité et inspecté des hôpitaux de campagne qui s'étendent sur  dans le cadre du développement de l'hôpital de campagne de la Ville humanitaire des Émirats. autour desquels, 3 hôpitaux de campagne ouvriront à Abou Dabi, Dubaï. Il a évalué l'état de préparation et l'équipement médical dans les installations pour s'assurer que la communauté des Émirats arabes unis a accès à des services de santé de haute qualité pendant le coronavirus situation.

Vie Privée

Titres et styles 
 Présent: Son Altesse Khalid ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane, le membre du conseil exécutif d'Abou Dabi, le président du bureau exécutif d'Abou Dabi, le président du comité exécutif.

Notes et références 

Personnalité émiratie du XXe siècle
Personnalité émiratie du XXIe siècle
Personnalité politique émiratie
Al Nahyane